Uuraanjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Uurajärvi (sjö i Lappland), 
 Uuraanjärvi (sjö i Finland), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar